Jussara (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Jussara (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Jussara (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Jussara (geslacht), een geslacht van hooiwagens